Pinnersdorf ist der Name folgender Orte:

 Pinnersdorf (Gemeinde Haag), Ortsteil der Stadtgemeinde Haag, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Pinnersdorf (Gemeinde Wörgl), Ortsteil der Stadtgemeinde Wörgl, Bezirk Kufstein, Tirol